

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Simj“ beginnt.

Simj 



Simja 
 Simjanin, Michail Wassiljewitsch (1914–1995), sowjetischer Politiker
 Simjatow, Nikolai Semjonowitsch (* 1955), russischer Skilangläufer

Simji 
 Simjian, Luther George (1905–1997), US-amerikanischer Erfinder armenischer Herkunft